Piedra de sol o piedra del sol puede referirse:

 a la piedra del Sol: el calendario azteca, grabado sobre un disco de piedra de basalto;
 a Piedra de Sol, un poema escrito por Octavio Paz;
 a una piedra de Sol, una gema semipreciosa usada como joya; o
 a la Piedra Solar, un objeto del juego/la serie Pokémon.